Agua Piedra Creek steht für:

 Agua Piedra Creek (Rio Pueblo), Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Agua de Piedra Creek, Fluss im US-Bundesstaat Texas